SNL steht für:

 Sandia National Laboratories, eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung des DOE
 Saturday Night Live, eine US-amerikanische Comedy-Show des Senders NBC
 Scottish National League, die schottische Eishockeyliga
 Somalische Nationale Liga, ehemalige politische Organisation und Partei in Somalia
 Slovenska Nogometna Liga, die höchste slowenische Fußballliga
 Store norske leksikon, norwegisches Lexikon

SNL